Bama (Burkina Faso), ciutat de la província de Banwa a Burkina Faso
 Bama (Nigeria), ciutat, àrea de govern local (Local Government Area LGA) i emirat, a l'estat de Borno
 Departament de Bama, departament de la província d'Houet a Burkina Faso